

België 
 Arc (België), een dorp in de Belgische gemeente Frasnes-lez-Anvaing

Frankrijk

Plaatsnamen 

in samenstellingen:
 Arc-en-Barrois, Haute-Marne 
 Arc-et-Senans, Doubs
 Arc-lès-Gray, Haute-Saône 
 Arc-sous-Cicon, Doubs 
 Arc-sous-Montenot, Doubs
 Arc-sur-Tille, Côte-d'Or 
 Les Arcs (Savoie), een skigebied

Rivieren 
 Arc (Isère), een zijrivier van de Isère in de Alpen (Frankrijk)
 Arc (Provence), een rivier in de Provence (Frankrijk) die uitmondt in het Étang de Berre

Personen 
 Jeanne d'Arc, een Franse oorlogsheldin

Muziek 
 Arc (ambient), Canadese ambientband
 Arc (rock), Britse rockband
 Arc (Neil Young) (1991), muziekalbum en single van Neil Young

Zie ook
 ARC (doorverwijspagina)